Jennewein ist der Familienname folgender Personen:

 Alfred Jennewein (1893–1986), deutscher Lehrer und Bibliotheksleiter
 Axel Jennewein (* 1973), deutscher Volleyballspieler
 Carl Paul Jennewein (1890–1978) deutsch-amerikanischer Bildhauer
 Hertha Jugl-Jennewein (1920–1997), österreichische Malerin und Journalistin
 Josef Jennewein (1919–1943), deutscher Skirennläufer
 Leonhard Jennewein (1682–1754), deutscher Baumeister
 Rudolf Jennewein (* 1922), deutscher Fußballspieler

Siehe auch:
 Jenewein